Famille Chiappe
 Angelo Chiappe (1889-1945), préfet français.
 Luis M. Chiappe (1962-), paléontologue américain.